Бори́с Бараба́нов:
 Барабанов, Борис Николаевич (род. 1955) — советский хоккеист, нападающий.
 Барабанов, Борис Сергеевич (род. 1973) — музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ», радиоведущий и продюсер, педагог.